Znane postaci noszące imię i nazwisko „Tadeusz Grabowski”:
 Tadeusz Grabowski (1871–1960) – polski historyk literatury polskiej i francuskiej
 Tadeusz Stanisław Grabowski (1881–1975) – polski historyk literatury słowiańskiej
 Tadeusz Goetzendorf-Grabowski (1883–1944) – major artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Tadeusz I Grabowski (1886–1940) – pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Tadeusz II Grabowski (ur. 1893) – kapitan saperów Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych
 Tadeusz III Grabowski (ur. 1897) – podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu „Korony Rumunii”
 Tadeusz Grabowski (1899–1985) – polski piłkarz, dziennikarz sportowy
 Tadeusz Grabowski (ur. 1921) – polski muzyk ludowy
 Tadeusz Grabowski (1924–2012) – polski aktor
 Tadeusz Grabowski (ur. 1926) – polski poeta, krytyk literacki
 Tadeusz Grabowski (1927–2008) – historyk polski, specjalista historii gospodarczej i teorii ekonomii
 Tadeusz Grabowski (1929–2020) – polski grafik, profesor projektowania graficznego ASP w Katowicach
 Tadeusz Grabowski (ur. 1934) – generał brygady Wojska Polskiego

Przypisy